Estádio Municipal João Saldanha – stadion piłkarski w Guajará Mirim, Rondônia, Brazylia. Na którym swoje mecze rozgrywa klub Guajará Esporte Clube.

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w Rondônia